Španěl může být:
 příslušník národa Španělé
 španěl (holub)
 španěl (pes)

Externí odkazy